Giorgio Girol – ex calciatore italiano
 Vicente Amigo Girol – chitarrista spagnolo